Ens (Altos Pirenéus)
Ens (Países Baixos)

Desambiguações de topônimos